Евгений Иванович Бронин (1930—2014) — конструктор ЗРК, лауреат Государственной премии СССР, премии Совета Министров СССР, премии Правительства РФ, почётный радист СССР.

Родился 3 января 1930 года в Москве.

Окончил физический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (1953), дипломник кафедры радиолокации.

С 1954 года работал в КБ-1 (НПО «Алмаз», «ГСКБ „Алмаз−Антей“»), в 1985—1997 гг. главный инженер — главный конструктор, с 1997 года − советник генерального директора, с 2005 года и помощник генерального конструктора.

Один из инициаторов внедрения цифровой вычислительной техники.
Разработчик средств автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры (САПР), в том числе для систем ряда С-ЗООП.
В 1980-х годах − главный конструктор интегрированной САПР (НАС) Минрадиопрома.

Кандидат технических наук, старший научный сотрудник. Автор более 170 научных трудов.

С 1983 года − заместитель заведующего базовой кафедрой факультета радиотехнических систем МИРЭА при НПО «Алмаз». Доцент.

Лауреат Государственной премии СССР (1974), премии Совета Министров СССР (1981), премии Правительства РФ (2001). Почетный радист СССР. Награждён орденами Почёта, Трудового Красного Знамени, тремя медалями.

Источники 
 http://www.biograph.ru/images/stories/Bunkin/Bunkin018.pdf
 http://www.biograph.ru/index.php/component/content/article/52-2017-07-15-17-27-28/5262-almaz-raspletins